Петар Поповић се може односити на:
Петар Поповић Пеција (1826-1875), српски хајдук.
Петар Поповић (архитекта) (1873-1945), српски архитекта.
Петар Поповић (песник) (1904–1995), један од потписника Манифеста београдских надреалиста
Петар Поповић (историчар) (1899-1987), српски историчар.
Петар Поповић (кошаркаш, 1959), хрватски кошаркаш.
Петар Поповић (кошаркаш, 1979), српски кошаркаш.
Петар Поповић (кошаркаш, 1996), црногорски кошаркаш.
Петар Поповић (шахиста), српски шахиста.
Петар Поповић (новинар) (1940), српски новинар.
Петар Поповић (хокејаш), шведски хокејаш (1968) 
Петар Поповић Пеца, српски новинар, рок критичар и публициста (1949)